Gyrstinge (plaats), een plaats in de gemeente Ringsted in de Deense regio Seeland
 Gyrstinge (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Ringsted